Ермаков, Сергей Сидорович (08.03.1950) — советский волейболист, мастер спорта СССР по волейболу (1975), доктор педагогических наук, профессор. Автор книг по истории волейбола

Финалист Кубка СССР по волейболу 1972 (4-е место) и 1973 года (3-е место) в составе команды «ДСК-1» г. Харьков.
Бронзовый призёр чемпионата чемпионата СССР 1978 года в составе команды «Локомотив» г. Харьков.
Чемпион Всемирных Игр Ветеранов  World Masters Games (2009) в составе команды СК «Запорожье».

Научная деятельность 
 член научного совета Министерства образования Украины.
 председатель экспертного совета ВАК Украины (2006—2010).
 член специализированных советов по защите докторских диссертаций Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды и Черниговского национального педагогического университета им. Шевченко.
 главный редактор журналов по физическому воспитанию и спорту: «Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports », «Physical Education of Students », которые с 2015 года включены в Web of Science Core Collection.
 член Олимпийской академии Украины .
 академик Украинской Академии наук .
 профессор в Высших учебных заведениях Польши: город Быдгощ — Высшая школа наук о здоровье (2010—2012), город Радом (2013, ВШГ), Университет Казимира Великого в Быдгощ (2013—2017)  , г. Гданьск — Академия физического воспитания и спорта (с 2017г-)  .
 профили ученого: в Scopus —  ; в Web of Science Core Collection —  .

Участие в научных форумах 
Активный участник научных и методических семинаров: по волейболу ,

Публикации 
Автор более 300 публикаций  (научные статьи, учебные пособия, монографии, справочники), среди которых: 12 патентов на промышленные образцы (Єрмаков Сергій)  и авторские свидетельства  на изобретения; статьи в журналах с импакт-фактором из списка Web of Science (см. перечень статей) ); статьи в журналах из списка Scopus (см. перечень статей) ).

Примечания

Литература 
 http://staroverovka.ucoz.ua/publ/ermakov_sergej_sidorovich/8-1-0-88 
 http://www.uan.uahttp://www.uan.ua/ua/members 
 http://hnpu.edu.ua/uk/kaf-sport-igor 
 http://sportedu.org.ua/ball/  (Ермаков С. С. Волейбол Харькова: 1925—2000 гг. Факты и комментарии. — Х. : ХГАДИ, 2004. — 372 c.; Ермаков С. С. и др. 80 лет украинскому волейболу)

Мастера спорта СССР
Волейболисты СССР
Доктора педагогических наук